Sprachtrainer steht für:

 Sprachlernprogramm, Vokabeltrainer, Hilfsmittel zum Ausbau und Training von Fremdsprachenkenntnissen, siehe Lernkartei-Software
 Sprachlehrer, Sprachausbilder, Helfer beim Erwerb und Training von Fremdsprachenkenntnissen, siehe Sprachunterricht
 Ausbilder und Trainer in der Sprechausbildung für professionelle Sprecher und Schauspieler, siehe Sprecherziehung
 Hilfs- oder Fachkraft in der medizinischen Sprecherziehung, siehe Logopädie